Towarzystwo Akcyjne Zawiercie – historyczna przędzalnia bawełny w Zawierciu
 Trnavské automobilové závody – nieistniejący słowacki producent samochodów
 Tvornica Autobusa Zagreb – nieistniejący chorwacki producent autobusów

Zobacz też: Taz